Der Busan Open Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Mai 2018 in Busan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 62 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Busan